Slovo Tchien-che může mít více významů:

 Mezinárodní letiště Wu-chan Tchien-che - čínské mezinárodní letiště
 Tchien-che 1 - čínský superpočítač z r. 2009
 Tchien-che 2 - čínský superpočítač z r. 2013
 Tchien-che (modul vesmírné stanice) - první část čínské vesmírné stanice Tchien-kung 3
 Tchien-che (okres) - okres v čínské provincii Kuang-tung